Pescara steht für:

 Pescara, eine italienische Stadt in den Abruzzen
 Provinz Pescara, eine italienische Provinz
 Pescara (Fluss), ein italienischer Fluss

Pescara ist der Name folgender Personen: 
 
 Raúl Pateras Pescara (1890–1966), argentinischer Luftfahrtpionier italienischer Abstammung
 Fernando Francesco d’Avalos di Pescara (1489 oder 1490–1525), Feldherr Kaiser Karls V.